В гражданскую войну на территории Области войска Донского существовали самопровозглашённые государства:

 Донская советская республика — территориальное образование в составе РСФСР с центром в Ростове-на-Дону, реально существовавшее в период с 23 марта по 4 мая 1918 года.
 Всевеликое войско Донское (другое название — Донская республика) — государство, провозглашённое белым правительством 10 мая 1918 года после вытеснения красных из Новочеркасска.